All the Time puede referirse a lo siguiente:

 All the Time (canción de Playmen).— Una canción de los Playmen.
 All the Time (canción de The Strokes).— Una canción de The Strokes.